Oblatinnen (von lateinisch oblatum ‚dargebracht‘) bezeichnet folgende Frauenorden:

 Oblatinnen (OMI)
 Oblatinnen des hl. Franz von Sales
 Oblatinnen des Heiligsten Herzens Jesu
 Compagnia delle Oblate del Monastero Olivetano di S. Maria Nuova, siehe Franziska von Rom

Siehe auch:
 Oblaten